Procházka původně znamená krátký a nenáročný pěší výlet – vycházka.

Matematika 
 Náhodná procházka – problém ze statistiky
 Procházka jezdcem – šachový problém
 Královská procházka – druh hádanky

Příjmení 

Procházka je jedno z nejčastějších českých příjmení. Nesly je mimo jiné tyto osobnosti:

základní tvar
 Adolf Procházka (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Aleš Procházka (* 1963) – český herec a dabér, manžel Miroslavy Pleštilové
 Alois Procházka (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Anastas Procházka(1891–1915) – český akademický malíř
 Antonín Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Arnošt Procházka (1865–1925) – básník a literární kritik
 Bedřich Procházka (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Bohumil Procházka (1909–1963) – český knihkupec a účastník protinacistického odboje
 Bohuslav Procházka (1874–1934) – československý politik a poslanec národních socialistů
 Bonifác Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Bořík Procházka (1930–2013) – český herec
 Břetislav Jan Procházka (1897–1971) – český podnikatel a cestovatel
 Čeněk Procházka (1923–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 David Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Emil Procházka (1874–1942) – český sportovní funkcionář
 František Procházka, více osobností, viz rozcestník
 František Faustin Procházka (1749–1809) – český duchovní a překladatel
 František Serafínský Procházka (1861–1939) – český spisovatel
 František Xaver Procházka (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Gustav Adolf Procházka (1872–1942) – český teolog, duchovní a biskup CČH
 Jan Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Jan Ludevít Procházka (1837–1888) – český klavírista a hudební skladatel
 Jan Svatopluk Procházka (1891–1933) – český přírodovědec, geolog, botanik a vizionář ochrany přírody
 Jaro Procházka (1886–1949) – český malíř
 Jaroslav Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Jindřich Procházka (1890–1961)  – český baptistický kazatel a teolog
 Jiří Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Josef Procházka (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Jozef Procházka (* 1949) – slovenský fotbalista
 Karel Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Ladislav Procházka (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Leopold Procházka (1879–1944) – jeden z prvních buddhistů v Československu
 Libor Procházka (* 1974) – český hokejista
 Lubomír Procházka (1922–2012) – český operní pěvec
 Luděk Procházka (* 1955) – český fotbalový trenér
 Lukáš Procházka (* 1982) – český basketbalista
 Lukáš Procházka (florbalista) (* 1978) – český florbalový trenér, hráč a reprezentant
 Martin Procházka (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Matěj Procházka (1811–1889) – moravský kněz, pedagog a autor náboženské literatury
 Miroslav Procházka (1912–?) – český fotbalista
 Oleg Václav Procházka (1896–1943) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty
 Ondřej Procházka (* 1985) – český basketbalista
 Pavel Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Petr Procházka – český sportovec, rychlostní kanoista
 Radek Procházka (* 1978) – český hokejový útočník
 Radim Procházka (* 1975) – český dokumentarista a producent
 Radoslav Procházka (* 1972) – slovenský politik, vysokoškolský pedagog a advokát
 Radovan Procházka (1927–2020) – důstojník, odbojář, politický vězeň a ředitel československé civilní rozvědky a české vojenské rozvědky
 Roman Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Roman von Procházka (1900–1990) – český právník, numizmatik a genealog
 Rudolf Procházka, více nositelů, viz rozcestník
 Rudolph von Procházka (1864–1936) – českoněmecký skladatel a hudební publicista
 Stanislav Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Svatopluk Procházka (* 1958) – notář a odborník v oblasti obchodního práva
 Tomáš Procházka (voják) (1976–2018) český voják-kynolog
 Václav Procházka (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Vavřinec Procházka (1660–1689­) – český žhář
 Vincenc Procházka (1854–1940) – politik, starosta Mistku, meziválečný senátor za lidovou stranu
 Vladimír Josef Procházka (1862–1913) – geolog a paleontolog
 Vladimír Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník
 Zdeněk Procházka, vícero nositelů, viz rozcestník

přechýlená podoba příjmení
 Alena Procházková (* 1984) – slovenská běžkyně na lyžích
 Anna Procházková (* 1952) – česká politička ODS
 Božena Procházková (1918–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Helena Procházková (* 1936) – česká prozaička
 Iva Procházková (* 1953) – českoněmecká spisovatelka pro mládež, dcera Jana Procházky
 Lenka Procházková (* 1951) – spisovatelka a scenáristka, dcera Jana Procházky
 Libuše Procházková (1928–???) – česká a československá politička, poúnorová bezpartijní poslankyně
 Libuše Procházková (politička KSČ) (* 1934) – politička KSČ z Chebska, poslankyně FS za normalizace
 Linka Procházková (1884–1960) – česká malířka, žena malíře Antonína Procházky
 Marika Procházková (* 1974) – česká herečka a dabérka
 Markéta Procházková (* 1986) – česká muzikálová zpěvačka
 Molly Procházková-Reisingerová (1888–???) – česká malířka a restaurátorka
 Petra Procházková (* 1964) – novinářka, reportérka a humanitární pracovnice
 Věra Procházková (* 1954) – česká lékařka a politička, poslankyně za hnutí ANO 2011
 Veronika Procházková, rozená Chmelířová  (* 1986) – česká modelka
 Zdena Procházková (* 1926) –česko-rakouská herečka a konferenciérka

Podobná příjmení 
 Herbert Prohaska (* 1955) – rakouský fotbalista
 Martin Prohászka (* 1973) – slovenský fotbalista
 Jiří Procháska (1749–1820) – český lékař
 Julius Prochazka (1863–1916) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Bedřich Prochaska (???–???) – velkostatkář, průkopník motorismu, majitel autosalonu v Praze
 Olga Prochasková-Sedláčková (1889–???) – motoristka, dcera B. Prochasky

Jiné významy 
 Starý Procházka či Starej Procházka byla přezdívka císaře Františka Josefa I., kterou dostal podle popisku novinové fotografie „Procházka na mostě“ z pražské návštěvy v roce 1912 (pro více informací viz článek František Josef I.).
 Dobře placená procházka – jazzová opera (buffopera) Jiřího Suchého (libreto) a Jiřího Šlitra (hudba)

Externí odkazy 
 
 
 
 Příjmení Procházka jako označení navrátivšího se zběhlého poddaného
 Ještě k příjmení Procházka

Česká příjmení
Slovenská příjmení